Rhynchonereella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Costa 1862. Rhynchonereella ingår i familjen Alciopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Rhynchonereella